Nagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nagar (ort i Indien, Himachal Pradesh), Kulu, 
 Nagar (ort i Indien, Rajasthan), Bharatpur, 
 Nagar (Maharashtra), underdistrikt i distriktet Ahmednagar, Maharashtra,  
 Nagar Haveli, underdistrikt i unionsterritoriet Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu,

Pakistan 
 Nagar (stat), tidigare stat i nuvarande norra Pakistan

Robotskapade Indienförgreningar